Juan Mendoza puede referirse a:

Personas
Juana de Mendoza y Ayala (1360 - 1431), conocida como «la ricahembra de Guadalajara», fue una noble castellana.
Juan de Mendoza y Luna (1571 - 1628), noble y político español, fue sucesivamente virrey de Nueva España, del Perú y Gobernador del Consejo de Hacienda.
Juan de Mendoza y Medrano (1575 - 1661), militar español que ejerció como gobernador de Costa Rica.
Juan de Mendoza y Monteagudo (1575 -1667), soldado y poeta español que cantó la Guerra de Arauco.
Juan Antonio de Mendoza (¿? - 1760) gobernador y capitán general español al mando de las provincias de Sonora y Sinaloa, en México.
Juan Mendoza y Nernuldez (1893-), aviador y militar boliviano.
Juan Mendoza Rodríguez, militar y político peruano que ejerció como ministro de Educación y presidente del Consejo de Ministros durante la dictadura de Manuel A. Odría.
Juan Pascasio Mendoza Germán (1965), futbolista dominicano.
Juan Carlos Mendoza García'(1975), político y politólogo costarricense.
Juan Mendoza Uribe, político y alcalde peruano de Pisco.
Juan Manuel Mendoza (1980), actor colombiano de televisión.
Juan Francisco Mendoza Martínez (1985), es un futbolista mexicano.

Lugares
Aeropuerto Internacional Tcnl. Juan Mendoza y Nernuldez, en Oruro, Bolivia.